AC/DC, een Australische hardrockband
 Africa Centres for Disease Control and Prevention, het Agentschap voor Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie

Zie ook
 AC doorverwijspagina
 DC doorverwijspagina